Влади́мир Мака́ров: Макаров, Владимир Александрович (1919—2006) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 
 Макаров, Владимир Владимирович  (род. 1955) — советский, российский геомеханик.
 Макаров, Владимир Зиновьевич (род. 1944) — советский, российский географ.
 
 Макаров, Владимир Кузьмич (1885—1970) — российский и советский историк, специалист музейного дела.
 
 Макаров, Владимир Петрович (1944—2022) — советский учёный.